Кантарелла () — кантаридин, эффективное отравляющее вещество, провоцирующее летальный исход в течение суток.
  — манга Ю Хигури, выходившая с марта 2001 по 2010 год в ежемесячном журнале Princess Gold и публиковавшаяся издательством Akita Shoten в формате танкобонов.